Vingt-Quatre-Mars ou XXIV-Mars ou 24-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : Les cinq premiers arrondissements de Lyon, dans le Rhône, sont créés.
 Le  : Par le traité de Turin, la France de Napoléon III reçoit le Comté de Nice et le Duché de Savoie
 Le  : La répression par les gendarmes d'une grève d'ouvriers agricoles fait plusieurs morts au Lamentin en Martinique.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 24 de Marzo » ou « Veinticuatro de Marzo »
 Au Mexique, pour rappeler les Lois de Réforme de Benito Juárez en 1867 :
 « (Calle) 24 de Marzo de 1867 », à Iztapalapa, Délégation de la Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24